Neddermeyer ist der Familienname folgender Personen: 

 Emil Neddermeyer (1894–1951), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPD)
 Helmut Neddermeyer (* 1938), deutscher Politiker (GRÜNE)
 Henning Neddermeyer (* 1936), deutscher Physiker
 Robert Neddermeyer (1887–1965), deutscher Politiker (KPD)
 Seth Neddermeyer (1907–1988), US-amerikanischer Physiker